Albert Jensen kan avse:

 Albert Jensen (arkitekt) (1847–1913), dansk arkitekt
 Albert Jensen (journalist)  (1879–1957), svensk journalist och publicist, anarkist, syndikalist och agitator